Der Chelsea FC Women wurde 1992 als „Chelsea Ladies Football Club“ gegründet und schloss sich 2004 dem FC Chelsea an. Die Mannschaft gehört seit der Gründung der FA Women’s Super League im Jahr 2011 der höchsten englischen Liga an und konnte 2015 erstmals den Meistertitel gewinnen. Beim Abbruch der Saison 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie stand Chelsea auf dem zweiten Platz, hatte aber die beste Quote und wurde daher zum Meister erklärt.

Geschichte 
Der Verein wurde 1992 gegründet, nachdem Anhänger des FC Chelsea den Wunsch nach einem Frauenteam geäußert hatten. 2004 schloss sich der Verein dem FC Chelsea an. Von 2000 bis 2005 spielte die Mannschaft in der zweiten englischen Liga und stieg dann als Meister in die FA Women’s Premier League auf. Im ersten Jahr belegte die Mannschaft nur den letzten Platz, konnte in den Play-offs gegen Liverpool aber den Platz in der Liga behaupten. Danach hatte die Mannschaft nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Bei Gründung der FA Women’s Super League gehörte die Mannschaft zu den Gründungsmitgliedern und konnte zweimal regulär, einmal Spring-Series- und einmal Corona-Meister werden. In der UEFA Women’s Champions League erreichte die Mannschaft zweimal das Halbfinale (2017/18 und 2018/19). In der Saison 2020/21 unterlag man im Finale im Göteborger Stadion Gamla Ullevi dem FC Barcelona mit 0:4.

Eigentum und Finanzen 

Seit Ende Mai 2022 ist eine Eigentümergruppe, bestehend aus der Clearlake Capital Group sowie  Todd Boehly, Mark Walter und Hansjörg Wyss neuer Eigentümer der Chelsea FC Holdings Limited und damit auch Besitzer Chelsea FC Woman und des FC Chelsea. Das Konsortium wurde als „bevorzugten Bieter“ am 30. April 2022 bekannt gegeben. Nach diversen Genehmigungen wurde die Übernahme am 30. Mai 2022 offiziell abgeschlossen.

Ligaplatzierungen 
 2000/01: FA Women’s National League South Division – 2. Platz
 2001/02: FA Women’s National League South Division – 4. Platz
 2002/03: FA Women’s National League South Division – 6. Platz
 2003/04: FA Women’s National League South Division – 4. Platz
 2004/05: FA Women’s National League South Division – 1. Platz
 2005/06: FA Women’s Premier League – 10. Platz (Play-off-Sieger gegen Liverpool)
 2006/07: FA Women’s Premier League – 8. Platz
 2007/08: FA Women’s Premier League – 5. Platz
 2008/09: FA Women’s Premier League – 3. Platz
 2009/10: FA Women’s Premier League – 3. Platz
 2011: FA Women’s Super League 2011 – 6. Platz
 2012: FA Women’s Super League 2012 – 6. Platz
 2013: FA Women’s Super League 2013 – 7. Platz
 2014: FA Women’s Super League 2014 – 2. Platz
 2015: FA Women’s Super League 2015 – Meister
 2016: FA Women’s Super League 2016 – 2. Platz
 2017: FA Women’s Super League 2017 – 1. Platz (Spring Series, nicht als Meisterschaft gezählt)
 2017/18: FA Women’s Super League 2017/18 – Meister
 2018/19: FA Women’s Super League 2018/19 – 3. Platz
 2019/20: FA Women’s Super League 2019/20 – Quotenmeister nach COVID-19-bedingtem Abbruch
 2020/21: FA Women’s Super League 2020/21 – Meister
 2021/22: FA Women’s Super League 2021/22 – Meister

Erfolge in Pokalwettbewerben 
 FA Women’s Cup: 2015, 2018, 2021, 2022
 WSL-Cup: 2019/20, 2020/21
 Super-Cup: 2020

Kader

Saison 2022/23 
Stand: 13. Januar 2023

Ehemalige Spielerinnen (Auswahl) 
  (2013–2018) – WM-Dritte 2015
  (2018–2022)
  (2018–2020)
  (2017–2020) – EM-Teilnehmerin 2017, WM-Teilnehmerin 2015
  (2014) – WM-Dritte 2015
  (2014–2016) – EM-Teilnehmerin 2017
  (2016–2019) – EM-Zweite 2009, WM-Dritte 2015
  (2014–2018) – WM-Dritte 2015
  (2017–2018) – Weltmeisterin 2019
  (2014) – chilenische Rekordnationalspielerin, WM-Teilnehmerin 2019
  (2014–2015) – Europameisterin 2017, Vize-Weltmeisterin 2019
  (2013) – WM-Dritte 2011 und 2019, OS-Zweite 2016
  (2015–2019) – WM-Dritte 2011 und 2019, OS-Zweite 2016, schwedische Rekordtorhüterin
  (2013–2014) – Weltmeisterin 2011
  (2011–2018) – WM-Dritte 2015
  (2018–2019) – Ozeanienmeisterin 2007, 2010, 2014, 2018
  (2007–2011) – EM-Zweite 2009, WM-Dritte 2015, Spielertrainerin 2009, Kapitänin des Team GB bei den Olympischen Spielen 2012
  (2017–2020) – WM-Teilnehmerin 2015 und 2019
  (2011–2013) – walisische Rekordtorschützin

Einzelnachweise

Weblinks 

 Webseite

Fußballverein aus London
Englischer Frauenfußballverein
Gegründet 1992
Women